Nicol peut désigner :

Patronyme

 Alex Nicol (1916-2001), acteur américain ;
 Andy Nicol (1971-), joueur de rugby à XV écossais ;
 Donald MacGillivray Nicol (1923-2003), byzantiniste britannique ;
 Éric Nicol (1964-), joueur de rugby à XV français ;
 Ernest-Eugène Nicol (1858-1917), vice-amiral français ;
 Gaël Nicol (1969-), musicien, sonneur de bombarde et de biniou français ;
 George Nicol (1886-1967), athlète britannique ;
 Henri de Nicol (1846-1870), officier de la Marine française ;
 Jacob Nicol (1876-1958), homme politique québécois qui a été membre du gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau ;
 Jimmy Nicol (James George Nicol) (1939-), batteur anglais ;
 Lesley Nicol (1953-), actrice britannique ;
 Michel Nicol (1931-1973), pilote de rallye français ;
 Mike Nicol (1951-), journaliste et écrivain sud-africain, auteur de roman policier ;
 Patrick Nicol (1964-), romancier et nouvelliste québécois ;
 Peter Nicol (1973-), joueur de squash britannique, né en Écosse ;
 Steve Nicol (1961-), footballeur écossais ;
 
 William Nicol (1770-1851), physicien et géologue écossais.
Victor Nicol (2004-), lycéen, entrepreneur, hockeyeur

Prénom
Nicol Paone (1971-), actrice scénariste et productrice américaine ;
Nicol Williamson (1938-), acteur britannique ;
Pier-Nicol Feldis (1986-), joueur de rugby à XV français qui évolue au poste de talonneur au sein de l'effectif du Rugby club toulonnais.

Autres sujets
 nicol, polariseur optique, du nom de son inventeur ;
 maison Nicol, maison inscrite aux monuments historiques située en France ;
 pont Nicol, pont routier situé au Canada.